ist die englische Transkription von  und bezeichnet:
 Hidschāb, im engeren Sinne ein islamisches Kopftuch, im weiteren Sinn jedes Kleidungsstück, das dazu dient, das Gebot der Abschirmung zu erfüllen – wie Schleier, Niqab oder die Burka
 Riyad Farid Hidschab (* 1966), syrischer Politiker

Siehe auch: